Список авиакомпаний Российской Федерации.

Авиакомпания (авиационная компания) — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы. В советский период использовался синоним авиапредприятие (авиационное предприятие)

В список включены зарегистрированные на территории Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующие коммерческие сертификаты эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок или сертификаты на авиационные работы или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.

В списке указаны:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
 международные коды
 Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
 Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА)
 код для полётов на внутренних воздушных линиях. Назначение, замена и прекращение использования двухсимвольных внутренних кодов для авиакомпаний производится в Российской Федерации в ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» («Центр расписания и тарифов»).
 номер сертификата эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, в соответствии с ФАП-246
 номер сертификата эксплуатанта на авиационные работы (АР), в соответствии с ФАП-429
 номер свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения (АОН), в соответствии с ФАП-147

В список не включены:
 субъекты авиации общего назначения, имеющие лёгкие и сверхлёгкие воздушные суда, но не имеющие свидетельство эксплуатанта, в соответствии с требованиями пунктов 1, 3 ФАП-147.
 авиационные объединения и авиационные соединения государственной авиации (подразделения ФСБ (в том числе пограничной службы), МВД, Министерства обороны (в том числе ДОСААФ) и т. д.).
 подразделения экспериментальной авиации.

Список отсортирован по наименованию юридического лица, а не бренда.

Выделены приостановленные сертификаты и сертификаты, имеющие ограничения.

Большинство авиакомпаний не получали коды ИКАО и ИАТА. Некоторые авиакомпании не имеют кода для полётов на внутренних воздушных линиях. Получение сертификата эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, сертификата на авиационные работы или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения зависит от целей авиакомпании.

См. также 
 Список крупнейших авиакомпаний России

Примечания

См. также 
 Список авиакомпаний
 Список крупнейших авиакомпаний России
 :Категория:Упразднённые авиакомпании России

Ссылки 
 Список авиакомпаний на сайте Росавиации

Россия
Авиакомпании
Списки:Авиация России